Cordeirópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cordeirópolis (ort), São Paulo, 
 Cordeirópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar